Zajárchenko es un apellido ucraniano. Puede referirse a:
 Aleksandr Zajárchenko (1976–2018), político y militar ucraniano prorruso;
 Vasili Zajárchenko (1915-1999), escritor y periodista ruso;
 Víktor Zajárchenko (n. 1938), compositor y folclorista ruso;
 Vitali Zajárchenko (n. 1963), político ruso-ucraniano.

Otros usos 
 (4244) Zakharchenko, asteroide nombrado en honor a Vasili Zajárchenko (transliterado Zakharchenko en inglés).